Неогублённый (неогу́бленный) гласный переднего ряда верхнего подъёма — гласный звук, использующийся в речи на многих языках. Это тип гласного звука, который встречается в большинстве языков. Представлен в Международном фонетическом алфавите символом i. Хотя в английском языке этот звук имеет дополнительную долготу (обычно представленный как /iː/) и не произносится как чистый гласный, в некоторые диалектах, как сообщается, фонема произносится как чистый звук. Чистый звук [i] также встречается во многих других языках, таких как французский, например в слове chic /ʃik/ «шик, шикарно, шикарный».

Неогублённый гласный переднего ряда верхнего подъёма является вокальным эквивалентом палатального аппроксиманта [j]. Оба они почти идентичны. Они чередуются друг с другом в определённых языках, таких как французский, а в дифтонгах некоторых языков [i̯] с неслоговыми диакритиками и [j] используются в разных системах транскрипции для представления одного и того же звука.

Ирландское правописание отражает как этимологию, так и то, являются ли предыдущие согласные широкими или тонкими, поэтому такие комбинации, как ⟨aí⟩, ⟨ei⟩ и ⟨aío⟩, представляют собой /iː/.

Примеры

Примечания

Список литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гласные переднего ряда
Гласные верхнего подъёма
Неогублённые гласные